Il singolare del Dutch Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Christophe Rochus.

Juan Ignacio Chela ha battuto in finale 6–1, 7–6 (7–4) Albert Costa.

Teste di serie

  Albert Costa (finale)
  Juan Ignacio Chela (campione)
  Gastón Gaudio (semifinali)
  Àlex Corretja (secondo turno)

 Jarkko Nieminen (quarti di finale)
 Fernando González (primo turno)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Olivier Rochus (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Dutch Open 2002
ATP Tour 2002